Heath steht für:
 Heath (Name), Vor- und Familienname, Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Río Heath, Fluss in Peru und Bolivien

Heath ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Heath (City and County of Cardiff), Ortslage im Norden von Cardiff, Wales; historisch auch Great Heath
 Heath (Derbyshire), Dorf in North East Derbyshire, Derbyshire
 Heath (Herefordshire), aufgegebene Ortschaft im nördlichsten Teil von Herefordshire; historisch auch zu Shropshire
 Heath (Shropshire), Weiler in der Gegend um Ludlow, Shropshire
 Heath (West Yorkshire), Ortschaft bei der City of Wakefield, West Yorkshire; auch Warmfield cum Heath
 The Heath (Staffordshire), Stadtteil von Uttoxeter, Staffordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Heath (Alabama)
 Heath (Indiana)
 Heath (Kentucky)
 Heath (Massachusetts)
 Heath (Montana)
 Heath (Ohio)
 Heath (Pennsylvania)
 Heath (Tennessee)
 Heath (Texas)
 Heath Grove, New York
 Heath Manor, New Jersey
 Heath Mills, Wisconsin
 Heath Ridge, New York
 Heath Springs, South Carolina

Siehe auch:
 Heath Creek
 Heathkit, US-amerikanisches Unternehmen
 Small Heath
 The Heath Brothers